Sourou kann sich beziehen auf
 eine Provinz Burkina Fasos, s. Sourou
 ein Dorf in Benin, s. Sourou (Benin)
 einen Fluss in Westafrika, s. Sourou (Fluss)

oder als Woertbestandteil auf:
 einen ehemaligen Präsidenten Dahomeys, s. Sourou-Migan Apithy
 einen Sportverein in Tougan, Burkina Faso, s. Sourou Sport Tougan